Сантяго Бернабеу може да се отнася за:
 Сантяго Бернабеу Йесте – испански футболист
 Сантяго Бернабеу – стадион в Мадрид, Испания